Суперкубок Турции по футболу 2007 года () — 34-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2006/07 «Фенербахче» и обладатель Кубка Турции 2006/07 «Бешикташ». Встреча состоялась 5 августа 2007 года в немецком Кёльне, на стадионе Рейн Энерги.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2007 на сайте Турецкой футбольной федерации

2008
Матчи ФК «Фенербахче»
Матчи ФК «Бешикташ»
Турция
Спорт в Турции в 2007 году
Август 2007 года
События 5 августа
Спортивные соревнования в Кёльне
Футбольные соревнования в Германии
Спорт в Германии в 2007 году